Патрик Сергей Зунчук Мелендес (; ) — перуанский футболист, вратарь клуба «Университарио».

Клубная карьера 
Зунчук начал профессиональную карьеру в клубе «Университарио» из своего родного города. Летом 2014 года он попал в заявку основной команды на участие в чемпионате. 10 августа в матче против «Универсидад Сан-Мартин» он дебютировал в перуанской Примере.

Примечания 

Футболисты Перу
Игроки ФК «Университарио»